Wegleithen ist der Name folgender Orte:

 Wegleithen (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Wegleithen (Gemeinde Zell), Ortsteil von Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich